Toponímia
 Sheridan (Arkansas), ciutat en el Grant County
 Sheridan (Comtat de Placer), població a l'estat de Califòrnia
 Sheridan (Colorado), municipalitat al Comtat Arapahoe 
 Sheridan (Illinois), al comtat de LaSalle 
 Sheridan (Indiana), al comtat de Hamilton 
 Sheridan (Missouri), ciutat al comtat de Worth 
 Sheridan (Montana), al comtat de Madison 
 Sheridan (Oregon), ciutat al comtat de Yamhill 
 Sheridan (Washington), una població fantasma al comtat de King 
 Sheridan (Wyoming), ciutat dels Estats Units
 Fort Sheridan, al Lake County (Illinois)
 Sheridan Lake, llac a Dakota del Sud
 Sheridan Lake (Colorado), població al comtat de Kiowa 
 Biografies
 Philip Sheridan (1831–1888), General dels Estats Units
 Richard Brinsley Sheridan (1751–1816), escriptor i polític irlandès
 Sheridan Le Fanu (1814–1873), novel·lista irlandès
 Sheridan Morley (1941–2007), escriptor
 Sheridan Smith (born 1981), actriu britànica
 Sheridan Tongue, compositor britànic
 Miscel·lània
 M551 Sheridan, tanc lleuger
 Sheridan College, a Ontàrio, Canadà